Sejfner herbicydowy (ang. safener - środek zabezpieczający), protektant – grupa różnych związków chemicznych stosowanych w celu ograniczenia uszkodzeń rośliny chronionej (przede wszystkim traw) przez niektóre herbicydy o małej selektywności, bez zmniejszania aktywności herbicydu w przypadku roślin zwalczanych. Protektanty herbicydowe modyfikują ekspresję genów kodujących metabolizm herbicydów w roślinie chronionej, sprzyjając szybszemu i pełniejszemu procesowi detoksykacji substancji aktywnej.

Najczęściej sejfner wchodzi w skład formulacji herbicydów zawierających substancję aktywną z rodzin tiokarbaminianów i chloroacetamidów stosowane w chemicznej ochronie kukurydzy, sorga i ryżu.

Historia 
Sejfnery zostały przypadkowo odkryte w latach 40 XX w. Jednym z pierwszych komercyjnie stosowanych sejfnerów herbicydowych był 1,8-bezwodnik kwasu naftalenowego, opracowany w 1971 roku przez koncern stosowany w formie zaprawy nasiennej w celu ochrony kukurydzy przed uszkodzeniami wywołanymi przez herbicyd .

Znanych jest około 20 różnych związków chemicznych zaliczanych do grupy sejfnerów herbicydowych.

Przypisy 

Pestycydy